

Aziende
Gruppo Ferretti – holding industriale attiva nel settore della cantieristica navale
 Ceramica Ferretti – ceramica prodotta a Lodi nel XVIII secolo e ad inizio XIX secolo

Ciclismo
Ferretti – squadra ciclistica italiana, attiva dal 1969 al 1972

Persone

Gabriele Ferretti di Castelferretto – militare ed aviatore italiano (1920-1941)
 Giovanni Domenico Ferretti - pittore italiano
Giovanni Mastai Ferretti – cardinale italiano, papa Pio IX
Giuseppe Milesi Pironi Ferretti – cardinale della Chiesa cattolica italiano

Altro 
 Ferretti – tipo di pasta